

/ 
 Головніна — вулкан на острові Кунашир
 Головніна — річка на острові Кунашир

Дивись також 
 Головніно